een land en/of bestuurlijke eenheid:
Staat (politiek)
Eenheidsstaat
Soevereine staat 
Natiestaat
Deelstaat
verkorte vorm voor een koninkrijk of keizerrijk
Overheid
 De nationale overheid als (publiekrechtelijke) rechtspersoon, vaak als 'de Staat' aangeduid:
 Staat der Nederlanden
 Belgische Staat
Rijksoverheid
Rijk (biologie), een rang in de biologische classificatie
Rijkdom, ook bekend als welstand
twee voormalige dorpen:
Rijk of Rietwijk, in de 17e eeuw verzwolgen door de Haarlemmermeer
Rijk (Haarlemmermeer), moest in de 20e eeuw wijken voor de uitbreiding van Schiphol
Schiphol-Rijk, een plaats en bedrijventerrein nabij de luchthaven
een verkorte vorm van de naam Hendrik
Julius Constantijn Rijk (1787-1854), Nederlands politicus